Michelob bezeichnet

 die Gemeinde Měcholupy u Žatce im Okres Louny, Tschechien 
 eine nach dem Ort benannte amerikanische Biermarke von Anheuser-Busch